Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2011 — 75-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ, который проходил в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 29 апреля по 15 мая.

Сборная Финляндии выиграла золотые медали, разгромив сборную Швеции в финале со счётом 6:1. Для Финляндии эта медаль стала второй за всю историю проведения чемпионатов мира по хоккею (первое чемпионство было завоёвано в 1995 году, где в финале также была обыграна Швеция).

Бронзовые медали завоевала сборная Чехии, победившая команду России со счетом 7:4.

Впервые чемпионат мира по хоккею проводился в Словакии. Однако в Братиславе проходили чемпионаты мира 1959 и 1992, принимаемые Чехословакией.

Выборы места проведения 
На проведение чемпионата мира 2011 претендовали четыре страны: Венгрия, Словакия, Финляндия и Швеция. Финляндия сняла свою кандидатуру до выборов. Выборы места проведения состоялись 19 мая 2006 на ежегодном конгрессе ИИХФ в Риге.

9 июня 2010 был представлен трейлер чемпионата. Начало продажи билетов — сентябрь 2010. 2 июня президент ИИХФ Рене Фазель посетил Словакию и был удовлетворён подготовкой к чемпионату.

Официальные символы

Официальная песня 
Песня Life is a Game, исполненная словацкой певицей Кристиной, была официально представлена 18 марта.

Талисман 
Bолчонок Гули (Goooly), — официальный талисман чемпионата. Гули — это серый волк; по словам Игоря Немечека, генерального директора оргкомитета чемпионата мира по хоккею с шайбой 2011, этот персонаж был выбран талисманом, так как: «волк — типичное словацкое животное, ассоциирующееся с нашими лесами и природой». На национальный конкурс по придумыванию имени талисманa, организованный «Радио Экспресс» и Словацкой федерацией хоккея, было прислано 14 504 различных предложений. Автором имени для официального талисмана чемпионата мира по хоккею с шайбой 2011 года стал Петер Ханзлик из небольшого городка Михаловце на востоке Словакии. Данное имя является игрой слов, образованной от слова гол и/или голы ().

Девиз 
Vitajte v Hokejovej republike. (Добро пожаловать в хоккейную республику).

My sme tu doma. (Мы здесь дома)

Арены

Участвующие команды 

В чемпионате приняло участие 16 национальных команд. Четырнадцать из Европы и две из Северной Америки. Сборные Австрии и Словении прошли на чемпионат из первого дивизиона. Остальные — с первых 14-ти мест в высшем дивизионе.

Посев 

Посев команд по группам осуществляется на основе рейтинга национальных хоккейных сборных, составляемого Международной федерацией хоккея. Команды были поделены следующим образом (в скобках указан рейтинг на момент посева):

Предварительный этап

Группа А 

Время местное (UTC+2).

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Группа С 

Время местное (UTC+2).

Группа D 

Время местное (UTC+2).

Квалификационный этап

Группа E 

Время местное (UTC+2).

Группа F 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд

Группа G 

Время местное (UTC+2).

Плей-офф

Сетка

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+2).

Полуфинал 
Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Чемпион

Итоговое положение команд

Статистика

Набранные очки

Рейтинг вратарей

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Виктор Фаст

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Виктор Фаст
 Защитник:  Алекс Пьетранджело
 Нападающий:  Яромир Ягр

Символическая сборная:
 Вратарь:  Виктор Фаст
 Защитники:  Давид Петрасек —  Марек Жидлицки
 Нападающие:  Патрик Берглунд —  Яркко Иммонен —  Яромир Ягр

Интересные факты 
 В честь победы в Финляндии вышла почтовая марка. На марке изображён гол Микаэля Гранлунда, который он забил заносом из-за ворот в полуфинальном матче против сборной России.

Примечания 

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словакии
Май 2011 года
Спорт в Словакии в 2011 году